Крымский комсомолец (газета) — советская молодёжная ежедневная газета, орган Крымского областного комитета ВЛКСМ, издавалась в Симферополе

 Крымский комсомолец (большой десантный корабль)  —  корабль Черноморского флота СССР